Wojciechowice steht für Orte in Polen:  
 Wojciechowice (Sędziszów), ein Dorf der Gmina Sędziszów im Powiat Jędrzejowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Wojciechowice (Powiat Opatowski), ein Dorf und Gemeindesitz im Powiat Opatowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Wojciechowice (Waśniów), ein Dorf der Gmina Waśniów im Powiat Ostrowiecki, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Wojciechowice (Góra Kalwaria), ein Dorf der Gmina Góra Kalwaria, Woiwodschaft Masowien
 Wojciechowice (Kłodzko), ein Dorf der Gmina Kłodzko, Woiwodschaft Niederschlesien